Та́гара́нна () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония.  

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Мустъяла.

География 
Расположена на острове Сааремаа, на полуострове Нинасе (Тагаранна), в 36 километрах к северу от волостного и уездного центра — города Курессааре. Высота над уровнем моря — 23 метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 8 человек, все — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2019 года в деревне насчитывалось 10 жителей, из них 4 женщины.

Численность населения деревни Тагаранна:

История 
В письменных источниках примерно 1900 года упоминается Тагаранна (деревня), 1923 и 1939 годов — Tagaranna. Это была рыбацкая деревня, возникшая в конце XIX века. В деревне также работала корчма.

В 1977–1997 годах официально частью деревни Тагаранна была деревня Нинасе.

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)